

Astronomia
 ACIS – spettrometro di bordo del telescopio orbitale Chandra, operante nella banda dei raggi X

Scienze biologiche
 Acis – genere di piante della famiglia Alliaceae (o Amaryllidaceae)
Acis – genere di corallo della famiglia Plexauridae

Informatica
 ACIS (Alan, Charles, Ian's System) – software del genere dei kernel per la modellazione geometrica

Medicina
 ACIS – Adenocarcinoma in situ

Istituzioni
 ACIS – Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica; terminò con la sua trasformazione in Ministero della sanità per attuazione dalla legge n. 446 del 1958.

Mitologia
 Acis – personaggio della mitologia greca, figlio di Fauno e Simetide

Musica
 Acis et Galatée – opera pastorale eroica di Jean-Baptiste Lully